Серру () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти. Входит в экономико-статистический микрорегион Консейсан-ду-Мату-Дентру. Население составляет 22 059 человек на 2005 год. Занимает площадь 1 217,645 км². Плотность населения — 18,1 чел./км².

Праздник города — 29 января.

История 
Город основан 29 января 1714 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 54.054.585,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.493,18 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,658 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс